Афр ( — «африканец») — древнеримское имя или когномен.

 Публий Теренций Афр — римский комедиограф доклассического периода.
 Публий Элий Адриан Афр — римский сенатор, отец императора Адриана.
 Гней Домиций Афр (?‒59 г.) — римский оратор и юрист, консул-суффект 39 г.
 Гай Марий Викторин, или Викторин Афр — римский грамматик, оратор, философ-неоплатоник IV века н. э.
 Арнобий Старший, или Арнобий Афр (?‒ок. 330 г.) — раннехристианский теолог, автор сочинения «Против язычников».
 Вителлий Афр (IV век) — христианский писатель.
 Аврелий Августин, или Августин Афр (354—430) — христианский богослов и философ, влиятельнейший проповедник, епископ Гиппонский, один из Отцов христианской церкви.
 Афр, Дени Огюст (1793—1848) — французский прелат.